Бе́лки () — род грызунов семейства беличьих. Кроме собственно рода Sciurus, белками называют ещё целый ряд представителей семейства беличьих из родов красные белки (Tamiasciurus), пальмовые белки (Funambulus) и многих других. Что касается собственно рода Sciurus, то он объединяет в себя около 30 видов, распространённых в Европе, Северной и Южной Америке и в умеренном поясе Азии.

В латинском  — заимствование из ,  «белка», а там от  + , буквально «тенехвост».

Общие сведения 
Род белок обыкновенных входит в трибу Sciurini наряду с четырьмя другими родами.

Имеет удлинённое тело с пушистым длинным хвостом, длинные уши, тёмно-бурый цвет с белым брюшком, иногда серый (особенно зимой). Водятся повсюду, кроме Австралии. Белка является источником ценного меха.

Одной из широко известных отличительных особенностей многих белок является их способность запасать на зиму орехи. Некоторые виды белок закапывают их в землю, другие — прячут в дуплах деревьев. Как полагают учёные, плохая память некоторых видов белок, в частности серой, помогает сохранять леса, так как они закапывают орехи в землю и забывают про них, а из проросших семян появляются новые деревья.

В основном питаются растительностью, богатой белками, углеводами и жирами. Самым тяжёлым временем для белок является ранняя весна, когда зарытые семена начинают прорастать и более не могут служить в качестве пищи, а новые ещё не поспели. В этот период белки питаются почками деревьев, в частности серебристого клёна. Белки всеядны: кроме орехов, семян, плодов, грибов и зелёной растительности они также употребляют в пищу насекомых, яйца и даже небольших птиц, а кроме того млекопитающих и лягушек. Очень часто эта пища заменяет белкам орехи в тропических странах.

Белки в населённых пунктах способны кормиться из птичьих кормушек, выкапывать высаженные растения в поисках семян и селиться в помещениях, таких как мансарды. В продаже есть кормушки с защитой от белок.

Зубы белок всегда острые и постепенно стачиваются (у грызунов зубы растут постоянно). Белки считаются вредителями — домовладельцы на территориях с большой популяцией белок должны тщательно закрывать свои подвалы и чердаки, так как белки могут устроить там свои гнёзда или испортить что-нибудь. Некоторые разбрасывают на чердаках и подвалах шерсть домашних животных (собак или кошек), что даёт белкам почувствовать в этих местах присутствие хищника. Чучела, как правило, игнорируются животными, и лучший способ предохранить какую-либо вещь от порчи — это смазать её чем-нибудь несъедобным, вроде чёрного перца. Иногда для белок устраивают ловушки и затем переносят их подальше от жилища.

Белок можно приручить для кормления с рук. Поскольку они приспособлены прятать излишки еды, они будут брать у вас столько, сколько вы будете предлагать. Если человек начинает прикармливать белку, она вернётся к нему через день за новой порцией. Белки, живущие в парках и садах в черте города, давно усвоили, что человек является источником продовольствия. Кормить белок с рук всё же не рекомендуется — они могут быть заражены чумой или другими болезнями, поранить руку или больно укусить.

Белки очень ловко разгрызают орехи. Зверёк вонзает оба нижних резца в то место, где орех крепится к веточке. Нижняя челюсть белки состоит из двух половинок, соединённых эластичной мышцей. Когда белка слегка стягивает их вместе, резцы немного расходятся в стороны и, как клин, вбитый в отверстие, раскалывают орех пополам.

Белки могут стать причиной нарушений электроснабжения, вызывая короткие замыкания на элементах линий электропередач, находящихся под высоким напряжением. В США белки дважды в истории становились причиной понижения биржевого индекса высоких технологий NASDAQ и вызвали каскадное отключение электричества в Алабамском университете. Они часто точат свои зубы о ветки деревьев, но не в состоянии отличить ветки от электрических проводов. В настоящее время для защиты проводов используют специальные резиновые щитки.

Одним из самых частых продуктов, которым подкармливают белок, является арахис. Впрочем, недавние исследования учёных показали, что присутствующий в сыром арахисе фермент трипсин препятствует усвоению белка в кишечнике. Доктор Джеймс Киссветтер () советует давать белкам прожаренный арахис. Тем не менее другие учёные утверждают, что арахис в любом виде, а также семена подсолнечника не полезны для белок, поскольку они бедны питательными веществами, в результате чего у белок может развиться метаболическая болезнь костей.

Классификация 

 Род Белки (Sciurus)
 
  , или бразильская белка
 
  , или кавказская белка
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  , или чёрная белка
 
 
 
 
 
 
 
 
  или векша

В культуре 
В Средневековье белка считалась ленивой, похотливой, жадной и глупой, сообразно её чертам поведения (продолжительный сон, спаривание, запасание пищи и забывание, где сделана кладовая). Согласно одному из определений XIV века, она — «лесная обезьяна». Кроме того, цветовой символизм предопределял, что белка, обладающая рыжей шкуркой, обладает и дурной природой.

В скандинавской мифологии белка-«грызозуб» — посредник, связующее звено между «верхом» и «низом», бегает по Мировому Древу Иггдрасиль.

По мнению французского историка-медиевиста, специалиста по геральдике, сфрагистике и нумизматике Пастуро М., в современности белка считается безобидным маленьким зверьком, симпатичным, весёлым и игривым.

Галерея

Примечания

Литература 
 Davidson, Alan. Oxford Companion to Food (1999), «Squirrel». p. 750. ISBN 0-19-211579-0

Ссылки 

 Белка в народных поверьях // ec-dejavu.ru

Белки (род)
Роды млекопитающих